Dvouhra juniorek na French Open 2020 probíhala v první polovině října 2020. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla 17letá Kanaďanka Leylah Fernandezová, která startovala pouze v ženské dvouhře. V jejím třetím kole nestačila na světovou jedenáctku Petru Kvitovou.

Premiérový grandslamový titul vybojovala  třetí nasazená Elsa Jacquemotová, jež ve finále přehrála 18letou ruskou hráčku Alinu Čarajevovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 6–2. Před juniorskou soutěží Jacquemotová startovala v ženském singlu, kde po udělení divoké karty uhrála jen tři gemy na Mexičanku Renatu Zarazúaovou.  Sedmnáctiletá šampionka se stala první francouzskou vítězkou juniorky na Roland-Garros od Kristiny Mladenovicové v roce 2009. Do juniorského žebříčku ITF si připsala 1000 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

French Open 2020
Dvouhra juniorek